Azteca kan syfta på:
 Azteca – en hästras från Meiko
 Azteca (djur) – ett släkte av myror
 Azteca, Mexiko – en ort i Chiapas, Cacahoatán, Mexiko